Raška peut renvoyer à :

 Raška (région historique), un État serbe du Moyen Âge

 Raška (région), une région géographique de la Serbie

 Raška (ville), une ville et une municipalité de Serbie

 Raška (rivière), une rivière de Serbie

 Raška (district), un district administratif de Serbie

 Jiří Raška, un sauteur à ski tchèque